Карл Густав Крейц (; , местечко Фалун — , Стокгольм) — шведский барон, генерал от кавалерии, участник Северной войны. Один из самых опытных командиров шведской конницы, участник шестнадцати сражений.

Биография 
Карл Густав был младшим сыном Лоренца Крейца (старшего) и Эльзы Дюваль. Двое из его братьев впоследствии стали губернаторами: Лоренц Крейц младший и Юхан Крейц. Последний был первым представителем графской ветви рода Крейц.

В двухлетнем возрасте зачислен лейтенантом в Лейб-гвардейский конный полк. В 1674 году стал студентом Уппсальского университета. В 1675 году вступил камер-пажом на придворную службу и вместе с Карлом XI отправился в военный поход во время войны с Данией 1677—1679 годах. Во время войны нес службу в Карельском кавалерийском полку в Бранденбурге, став капитан-лейтенантом в 1677 году и ротмистром 1679 году, но после окончания войны вернулся в Лейб-гвардейский конный полк.

Когда вспыхнула Северная война, Крейц был ротмистром Седерманландской роты. В 1701 году участвовал в переходе Западной Двины, в том же году стал майором. После боя Лаутенбургом в 1703 году, дослужился до подполковника Лейб-гвардейского конного полка, а в 1704 году — до полковника и начальника штаба этого полка.

Свою самую знаменитую операцию за время войны Крейц провел в 1706 году, когда под Клецком он разбил вдвое превосходящего врага, а через несколько дней завоевал укрепленный город Ляховичи, после чего Карл XII присвоил ему звание генерал-майора кавалерии с назначением командиром Лейб-гвардейским конным полком.

После капитуляции шведской армии под Переволочной в 1709 году плененого Крейца повезли в Полтаву, а затем в Москву, где он принял участие в триумфальном шествии, организованном Петром I. После этого, вместе со своим сыном Лоренцем (1690—1733), который также попал в плен к русским, находились в Тобольске.

На протяжении своего тринадцатилетнего плена нетерпеливо работал ради сплочения пленных каролинов. После смерти первого министра Карла XII графа Карла Пипера, который возглавлял союз шведских военнопленных в России, Карл Крейц занял его место и пытался под влиянием пиетизма распространить сердечнее христианство на них и на окружающую русское население. С двумя из наиболее выдающихся представителей пиетизма Ф. Спенером и А. Франке он находился в оживленной переписке.

После подписания Ништадтского мирного договора (1721 год) Крейц вернулся в Швецию в 1722 году. Перед этим, он получил в 1720 году звание генерал-лейтенанта, и генерала кавалерии 1722 году. В Швеции принял под своё командование новый лейб-гвардии кавалерийский полк, созданный взамен погибшего под Полтавой, и занимал эту должность почти до самой своей смерти.

Карл Густав Крейц был женат на Софии Кристине Натт-о-Даг, дочери советника департамента государственных сборов Густава Перссона. Посредством данного брака он получил поместье Текхаммар недалеко от Нючепинга. Когда в 1733 году умер их сын Лоренц, поместье перешло к его сестре Беате и её мужу Фредерику Розенхану. Они перенесли останки Карла Густава Крейца и его супруги Софии из Риддархольмской церкви в Стокгольме в церковь Хусбю-Оппунда в Сёдерманланде.

Особый интерес для историков представляют письма Карла Густава Крейца к его супруге Софии, в которых описан ход боевых действий во время русской кампании Карла XII.

Примечания

Литература 
 Svenskt Biografiskt Lexikon, artikeln Carl Gustaf Creutz
 Nils Bohman, Torsten Dahl. Svenska män och kvinnor. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1942—1955

Ссылки 
 
 Карл Густаф Крейц.

Генералы Швеции
Участники Северной войны
Ссыльные в Тобольске